Giuseppe Pecci – (1776-1855), Cardinale, detto il Vecchio
Giuseppe Pecci – (1807-1890), Cardinale, detto il Giovane, fratello di Leone XIII